NOS-Teile/-Artikel stehen für:

 Never out of stock
 New Old Stock